Jetpur kan syfta på följande platser:

Indien 

 Jetpur (ort i Indien, Vadodara), Gujarat, 
 Jetpur (ort i Indien, Rājkot), Gujarat, 

Robotskapade Indienförgreningar